Со́кол:
 Соколы () — род хищных птиц семейства соколиных.
 «Сокол» — опера Дмитрия Бортнянского (1786).
 «Сокол» — советская рок-группа, образованная в 1964 году.
 Сокол (настоящее имя Сэмюэль Томас Уилсон) — вымышленный супергерой Marvel Comics.
 «Сокол» — марка пива.

Промышленность и техника 
 «Сокол» — авиастроительный завод и одноимённая авиабаза в Нижнем Новгороде, производитель истребителей семейства МиГ.
 ОКБ «Сокол» — российское предприятие оборонно-промышленного комплекса (Казань).
 ОАО «Сокол» — российское предприятие (до 1993 года — филиал Московского радиозавода, до 1963 года — Московский государственный радиозавод «Красный Октябрь»).
 «Сокол» — серия радиоприёмников производства филиала Московского радиозавода (СПП МРЗ, с 1993 года — ОАО «Сокол»).
 «Сокол», «Сокол-2» — дальномерные фотоаппараты производства ЛОМО.
 Керамический завод «Сокол» — керамический завод в Дедовске Московской области.
 «Свободный сокол» — трубопрокатный завод в Липецке.

Транспорт 
 «Сокол» — станция Замоскворецкой линии московского метро.
 «Сокол» — электродепо московского метро.
 Сокол — станция Дальневосточной железной дороги в сахалинском селе Сокол.
 Сокол — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 «Сокол-250» — высокоскоростной электропоезд.
 Развязка на Соколе — транспортная развязка на севере Москвы на территории района «Сокол».
 Аэродромы
 «Сокол», или «Магадан» — международный аэропорт города Магадан.
 «Сокол» — военный аэродром в Саратовской области.
 «Сокол» — военный аэродром в Сахалинской области.

Вооружение и средства экипировки 
 «Сокол» — сорт охотничьего бездымного пороха.
 ОВР-1 «Сокол» — защитный костюм сапёра
 «Сокол» — советский и российский аварийно-спасательный космический скафандр.
 «Н010 Жук-МСФ», или «Сокол» — бортовая авиационная радиолокационная станция.
 П-20 «Сокол» — крылатая ракета, которая разрабатывалась в ОКБ-240 С. В. Ильюшина в 1956—1960 гг.
 «Сокол-1» — российский комплекс корректируемого танкового вооружения с лазерным наведением.

Корабли 
 «Сокол» — барбарский корабль Азовского флота России 1699 года постройки.
 «Сокол» — галера Балтийского флота Российской империи 1721 года постройки.
 «Сокол» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки.
 «Сокол» — галера Балтийского флота Российской империи 1728 года постройки.
 «Сокол» — галера Азовской флотилии Российской империи 1739 года постройки.
 «Сокол» — галера Балтийского флота Российской империи 1743 года постройки.
 «Сокол» — парусный пакетбот Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки.
 «Сокол» — галера Балтийского флота Российской империи 1754 года постройки.
 «Сокол» — галера Балтийского флота Российской империи 1757 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Сокол» — парусный бот Беломорской флотилии Российской империи 1762 года постройки.
 «Сокол» — парусный пакетбот Балтийского флота Российской империи 1772 года постройки.
 «Сокол» — парусная шхуна Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов.
 «Сокол» — парусный транспорт Балтийского флота Российской империи 1787 года постройки.
 «Сокол» — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1789 года постройки.
 «Сокол» — парусный пакетбот Каспийской флотилии Российской империи 1794 года постройки.
 «Сокол» — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1804 года постройки.
 «Сокол» — пассажбот Балтийского флота Российской империи 1804 года постройки.
 «Сокол» — парусный катер Черноморского флота Российской империи 1821 года постройки.
 «Сокол» — 11-пушечный винтовой корвет Черноморского флота Российской империи.
 Миноносцы типа «Сокол» — тип миноносцев Российского императорского флота.
 «Сокол» — название миноносца «Прыткий» до 9 марта 1902 года.
 SMS Falke (1891) («Сокол») — крейсер Кайзерлихмарине (1891—1913).

Спорт 
 
 
 
 «Сокол-650» — спортивный автомобиль (СССР, 1950-е годы).
 Сокольское движение — молодёжное спортивное движение. См. также:
 Чешский Сокол — чешское спортивное общество.
 Польский Сокол — гимнастическое общество.
 Серболужицкий Сокол — спортивное товарищество лужицких сербов.
 Украинский Сокол — украинское спортивное общество.

 Русское гимнастическое общество (РГО «Сокол») — русское дореволюционное физкультурное общество.

Подразделения специального назначения 
 «Сокол» — отдел спецопераций при областных УБОП МВД Украины.
 «Сокол» — отряд специального назначения Управления ФСИН РФ по Белгородской области.

Топоним

Белоруссия 
 Сокол — упразднённый посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Сокол — упразднённый посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Сокол — бывший городской посёлок, микрорайон Минска.
 Сокол — несохранившаяся русская крепость эпохи Ливонской войны (ныне Россонский район Витебской области).

Болгария 
 Сокол — село в Сливенской области.
 Сокол — село в Силистренской области.

Казахстан 
 Сокол — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Сокол — посёлок в Суздальском районе Владимирской области.
 Сокол — город в Вологодской области.
 Сокол — микрорайон на востоке Липецка.
 Сокол — посёлок городского типа вблизи Магадана.
 Сокол — район на северо-западе Москвы.
 Сокол — исторический посёлок в московском районе Сокол.
 Сокол — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Сокол — деревня в городском округе Шахунья Нижегородской области.
 Сокол — посёлок во Мценском районе Орловской области.
 Сокол — населённый пункт (тип: дом отдыха) в Лысьвенском городского округе Пермского края.
 Сокол — посёлок в Пермском районе Пермского края.
 Сокол — село в Сахалинской области.
 Сокол — река в Сахалинской области, в бассейне Найбы.
 Сокол — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Сокол — микрорайон Улан-Удэ.
 Сокол — район Ярославля.
 «Сокол» (посёлок 14-й километр) — посёлок в Кемском районе Карелии при бывшей авиабазе «Подужемье».
 Сокол — скальный массив на южном побережье Крыма, рядом с Судаком и Новым Светом.

Украина 
 Сокол — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Фамилия 
 Сокол, Александр Викторович (род. 1944) — советский и украинский музыковед и композитор.
 Сокол, Александра Семёновна (1919—2001) — украинский советский инфекционист.
 
 Сокол, Алойз (1871—1932) — венгерский легкоатлет.
 Сокол, Арон Моисеевич (1905—1975) — советский инженер-приборостроитель.
 
 Сокол, Валентин Львович (1898—1937) — советский организатор кинопроизводства, редактор.
 
 
 Сокол, Григорий Емельянович (1924—1999) — красноармеец РККА, Герой Советского Союза (указ о награждении отменён).
 Сокол, Данила Андреевич (род. 2001) — белорусский футболист.
 
 Сокол, Евдокия Романовна (1912—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Сокол, Емельян Лукич (1904—1985) — красноармеец РККА, Герой Советского Союза (указ о награждении отменён).
 Сокол, Иван Григорьевич (1925—1974) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сокол, Игорь Сергеевич (род. 1962) — белорусский дипломат.
 Сокол, Иосиф Борисович (род. 1927) — советский инженер-металлург.
 Соколл, Карл (1915—2004) — австрийский писатель и кинопродюсер, участник сопротивления нацистскому режиму.
 Сокол, Коломан (1902—2003) — чехословацкий художник.
 Сокол, Моисей Борисович (1904—1975) — белорусский советский театральный актёр и режиссёр.
 Сокол, Наталья (род. 1980) — художница-акционистка, участница арт-группы «Война».
 Сокол, Наталья Викторовна (ум. 2004) — советский телевизионный режиссёр, одна из создателей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
 
 Сокол, Саша (род. 1970) — мексиканская певица, актриса и телеведущая.
 Сокол, Святослав Михайлович (1946—2022) — советский и российский политик.
 Сокол, Сергей Михайлович (род. 1970) — российский политический деятель и предприниматель.
 Сокол, Хаим (род. 1973) — российский художник, скульптор, арт-обозреватель.
 Сокол, Херш (1908—1943) — польский коммунистический деятель, участник «Красной капеллы».
 Сокол, Ян (1936—2021) — чешский философ, министр образования Чехии (1998).
 Леонид Сокол — псевдоним актрисы Ирины Соколовой (род. 1940) в фильме «Молох» Александра Сокурова.

Sokol 
 Sokol — марка нефти.
 Sokół — польский музыкант, рэпер.
 PZL W-3 Sokół — польский многоцелевой вертолёт.
  — марка польских мотоциклов (1934—1939).

См. также 
 Соко́л — старинное стенобитное орудие, таран; до нашего времени дошло идиоматическое выражение «гол как сокол».
 Сокола (Молдавия) — село в Шолданештском районе Молдавии.
 Соколы (значения)
 Соколи (значения)
 Соколов (значения)
 Сокол-2 (значения)

Примечания